Гуарко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуарко, Антонио (1360—1405) — дож Генуэзской республики.
 Гуарко, Изнардо (1380—1458) — итальянский политик и лидер наёмников, бывший дожем Генуэзской республики в течение недели.
 Гуарко, Николо (1325—1385) — дож Генуэзской республики. См. также 
 Эль-Гуарко — кантон в провинции Картаго Коста-Рики.